Acoustic:

 Acoustic — посмертный альбом музыканта Джона Леннона, вышел в 2004 году.
 Acoustic — концертная запись группы Mooncake в эфире телеканала «Дождь».
 Acoustic — третий студийный альбом британской транс-группы Above & Beyond, вышел в 2014 году.
 Acoustic & Drive — второй концертный DVD российской металкор-группы Stigmata.
 Acoustic Alchemy — современная инструментальная джазовая группа.
 Acoustic Hearts of Winter — второй студийный альбом американской поп-рок группы Aly & AJ.
 Acoustic Samurai — второй концертный альбом Пола Гилберта, выпущенный в 2003 году.
 Acoustic Verses — пятый студийный альбом норвежской прогрессив рок группы Green Carnation.